I IX Giochi panamericani si svolsero a Caracas, Venezuela, dal 14 agosto al 29 agosto 1983.

I Giochi

Sport 
  Atletica leggera
  Calcio
  Nuoto
  Pallacanestro
  Pallanuoto
  Scherma

  Tuffi

Medagliere

Collegamenti esterni